Gamson ist der Familienname folgender Personen:

 Joshua Gamson (* 1962), US-amerikanischer Soziologe und Autor
 William A. Gamson (1934–2021), US-amerikanischer Soziologe
 Zelda Gamson (* 1936), US-amerikanische Soziologin und Autorin